Bicaz se poate referi la:
Localități din România:
Bicaz, Maramureș, reședința comunei cu același nume
Bicaz - oraș din județul Neamț
Localități din România cu nume compuse:
Bicaz-Chei, Neamț, reședința comunei cu același nume
Bicazu Ardelean, Neamț, reședința comunei cu același nume
Râul Bicaz 
Cheile Bicazului